Lovely Complex (manga)
 Lovely Complex (film)
 Lovely Complex (jeu vidéo)